Pomezí kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten;
 Pomezí (okres Svitavy)
 Pomezí nad Ohří (okres Cheb)